Национальный парк Ноэль-Кемпфф-Меркадо находится в провинции Хосе-Мигель-де-Веласко департамента Санта-Крус в восточной части Боливии на границе с Бразилией. Территория парка составляет  км², что делает его одним из крупнейших парков во всём бассейне Амазонки. В 2000 году парк был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Описание 
 Местоположение. Парк расположен на расстоянии 600 км к северо-востоку от города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в провинции Хосе-Мигель-де-Веласко и граничит с бразильскими штатами Рондония и Мату-Гросу.
 Площадь: 15 234 км²
 Диапазон высот: от 200 до 750 метров.
 Климат: тёплый влажный тропический со среднегодовым количество осадков 1500 мм.
 Геология: плато Капару образовано породами песчаника и кварцита времён докембрия. Оно характеризуется холмистыми равнинами, отвесными скалами, долинами и склонами. Считается, что плато было сформировано из-за последовательных циклов эрозии около 20 миллионов лет назад.

См. также 
 Национальный парк Мадиди

Примечания

Ссылки 
 

Туризм в Боливии
Национальные парки Боливии
География департамента Санта-Крус